Николаи Вестербек Педерсен (; род. 27 июня 1977, Орхус) — датский шахматист, международный мастер (2002).

В составе сборной Дании участник 2-х Олимпиад (2002—2004).

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 

Шахматисты Дании